RTV Словенія () — зазвичай скорочено RTV Slovenija (або просто RTV в межах Словенії) — це національна громадська організація мовлення Словенії.

Базується в Любляні, має регіональні мовні центри в Копері та Мариборі, а також кореспондентів по Словенії, Європі та світі. Національні служби радіо RTV Slovenija працюють під назвою , тоді як телевізійний підрозділ носить назву  або . Імена іноді англіцизуються як Радіо Словенія та ТБ Словенія, відповідно. Є три національні та чотири регіональні служби радіо, які також можна слухати в Інтернеті. РТВ Словенія також фінансує Симфонічний оркестр РТВ Словенія та Біг-бенд РТВ Словенія.

Правовою основою для установи є Radiotelevizija Slovenija Act (). Це єдина громадська некомерційна організація мовлення в Словенії, яка працює як на радіо, так і на телевізійних станціях. Закон також вимагає передавати радіо- і телевізійні служби для двох корінних мовних меншин країни, що робить у співпраці з регіональними центрами мовлення в Маріборі (для меншин, що говорять на угорському) та в Копері (для італійськомовних меншин). Приблизно 73 % фінансування RTV Slovenija надходить за рахунок плати за ліцензію на телебачення.

Історія 
Радіо Любляна вперше вийшло в ефір 1 вересня 1928 року з експериментальними передачами. До 28 жовтня радіостанція вже мала заплановану програму. 11 квітня 1941 р. передавач станції в Домжалах був зруйнований, а станція окупована Італією.

1 квітня 1949 року в Любляні була створена перша телевізійна лабораторія, але окрема від радіостанції. Однак завдання організації телевізійної служби врешті було доручено Радіо Любляна. Друга радіопрограма розпочалася в 1951 році. 11 листопада 1958 року телеканал отримав регулярний графік, але його поділили інші республіки Югославії, а Любляна отримала близько 30 % ефіру. Перший ефір для Євробачення випустив TV Ljubljana, який показував стрибки на лижах у Планіці, в 1960 році. Трансляція кольорової програми розпочалася в 1966 році. Протягом цього десятиліття кількість програм, вироблених виключно для словенської аудиторії, значно зросла. 15 квітня 1968 р. головний вечірній випуск новин вперше транслювався словенською мовою. Раніше вона виникла в Белграді, а вироблялась на сербсько-хорватській мові.

У 1970 році була створена звукозаписна компанія RTV Slovenia. У 1971 році TV Koper / Capodistria, дочірнє підприємство RTV Любляна, було запущено як перша двомовна телевізійна станція в Словенії, яка обслуговує італійську громаду в Словенії та Хорватії. Однак він користувався величезною популярністю у багатьох районах Італії. Там RAI все ще мала монополію на телебачення, тому багато італійців охоче налаштовувались на нову югославську станцію, яка транслювала переважно кольорові. Приватні компанії побудували передавачі та перекладачі в різних частинах Італії, що зробило телевізор Koper-Capodistria (загальновідомий як «Telecapodistria» в Італії) доступним для мільйонів італійців. Оскільки станція використовувала кольоровий стандарт PAL, італійці купували телевізори PAL у великій кількості, що поклало край надіям французького уряду на те, що замість цього Італія може застосувати свою систему SECAM. З появою приватного, чисто комерційного телебачення в Італії, популярність станції з часом почала зменшуватися.

Протягом 1970-х років основна послуга ТВ Любляна також була поступово перетворена на кольорову. У 1984 році був введений телетекст, тоді як оцифровка розпочалася в 1986 році. У 1989 році Радіо Любляна почало передавати сигнал RDS.

Спочатку друга телевізійна мережа TV Ljubljana передусім передавала програми інших югославських телевізійних станцій. Однак наприкінці 1980-х відсоток власних програм TV Ljubljana у другій мережі різко зріс.

У рік, коли Словенія стала незалежною в 1991 році, установа була перейменована на Radiotelevizija Slovenija (від RTV Ljubljana). 1 січня 1993 р. RTV Slovenija була прийнята повноправним членом Європейського телерадіомовного союзу після розпаду Югославії та розпочала участь у Євробаченні.

У середині та наприкінці 1990-х років ТБ Словенія почала стикатися з посиленою конкуренцією з боку комерційних телевізійних станцій Словенії. У 1995 р. RTV Slovenija опублікувала свою першу вебсторінку. Цифровізація радіо розпочалася в 1995 році, тоді як цифровизація телевізійного мовлення розпочалася в 1999 році.

У 1997 році почалося супутникове мовлення через Hot Bird 3. У 2001 р. було створено Мультимедійний центр RTV Slovenija для сприяння впровадженню нових технологій. Новий мультимедійний вебпортал був представлений у 2002 році. Цей портал включає регулярні оновлення новин, архіви трансляцій та пряму трансляцію більшості служб, як радіо, так і телебачення. RSS-канали були введені в 2005 році. Референдум громадського мовника, 2005 р., був схвалений незначною більшістю виборців, проте на референдумі була дуже низька явка. 12 листопада 2005 р. було прийнято закон, в якому говорилося, що Радіо-телебачення Словенії є "державною установою особливого культурного та національного значення. . . ".

У травні 2008 року «ТВ Словенія» розпочала ефір нового телеканалу «ТВ Словенія 3», присвяченого головним чином прямим виданням Парламенту. У серпні 2008 року TV Slovenia транслювала свою першу подію у форматі HD - Олімпійські ігри 2008 на тестовому каналі DVB-T. Референдум щодо закону про громадські мовники Словенії 2010 року був відхилений виборцями. У 2011 році від аналогового сигналу було відмовлено.

Нормативно-правова база 
Закон 1994 року про RTV Словенія регулює суспільне мовлення. RTV Словенія має Раду з програмування та Наглядову раду; За законом RTV зобов'язана бути незалежною та самостійною, поважати в своїх програмах людську цілісність та гідність, дотримуватися принципу неупередженості та забезпечувати правдивість інформації та плюралізм думок та релігійних переконань. Закон також вимагає від державного мовника забезпечувати радіо- і телепрограми для італійської та угорської меншин у Словенії.

Після вступу до ЄС новий Закон 2005 року про РТВ Словенія відновив домінуючу роль держави та виконавчої влади у призначенні керівних органів РТВ, за винятком інститутів громадянського суспільства (наприклад, університетів, асоціацій письменників та спортивних організацій), які раніше брали участь. Законопроєкт викликав кілька критик на національному та міжнародному рівнях, в тому числі з боку Міжнародної федерації журналістів та Ради Європи, але словенські установи звільнили більшість із них і продовжили прийняття нового закону в листопаді 2005 року, який згодом був вузько підтверджено 50,7 % виборців на спеціальному референдумі.

Сучасна система управління РТВ Словенія дозволяє контролювати майже всі керівні органи та призначати всіх ключових редакторів до урядової більшості. Більшість партій також контролюють більшість нової Ради програмування та Наглядової ради RTVS, таким чином, маючи можливість також призначити Генерального директора RTVS, який, у свою чергу, призначатиме і керуватиме директорами радіо і телебачення, головними редакторами та вищого керівництва. Ця система управління визнана Європейським журналістським центром загрозою для незалежності та довіри, довіри та поваги громадськості РТВ Словенія. Наступний період справді спричинив безліч випадків політичного втручання у редакційну та журналістську роботу словенського суспільного мовника, суспільний авторитет якого (особливо для телебачення) різко впав.

Varuh pravic poslušalcev in gledalcev («Уповноважений слухачів і глядачів») RTV Словенія був вперше призначений у 2008 році, відповідно до статті 16 Закону про RTV Словенія, для «звернення до коментарів та пропозицій глядачів та слухачів» та «давати вказівки генеральному директору щодо змін, які повинні бути здійснені на каналах».

Послуги радіо

Національний 
Національні радіомережі RTV Словенія базуються в Любляні та транслюються словенською мовою. Їх можна почути по всій Словенії.

 Перша програма (перша програма): Традиційна загальнослужбова служба, що передає новини та новинні повідомлення, різноманітні спеціалізовані передачі та широкий спектр музики
 Val 202 : інді-поп — орієнтований сервіс з акцентом на поп і рок — музики, зведення новин і оновлень, сегменти розмови, звіти способу життя, і жити спортивні покриття
 ARS : Культурна служба, зосереджена на класичній музиці, радіодраматургії та інших культурних програмах

Регіональний 
Регіональні радіостанції РТВ Словенія базуються в регіональних центрах РТВ і транслюються словенською та / або мовами корінних меншин у цьому районі. Їх можна почути лише у своїх регіонах.

Станції:

 Радіо Копер (словенською мовою, базується в Копері, отримано в Словенському Приморському)
 Радіо Каподістрія (італійською мовою, базується в Копері, отримано у Фріулі-Венеція-Джулія, Словенія Приморське та Істрія)
 Радіо Марібор (словенською мовою, базується в Маріборі, отримано в Північно-Східній Словенії)
 MMR — радіостанція Pomurski madžarski () (трансляція угорською мовою з угорською народною та переважно поп-музикою, що базується в студії Лендава RTV Maribor, отримана в Прекмур'ї)

Інший 
Інші послуги радіо:

 Радіо Словенія Інтернешнл (RSi; англійською та німецькою мовами, базується в Маріборі, лунає в різних місцях навколо Словенії та південно-східної Австрії; для емігрантів, туристів, англомовних словенців та іноземців)

Телевізійні послуги 
RTV Slovenija працює з трьома національними та двома регіональними телевізійними службами. Усі, крім Tele M, можна дивитись в Інтернеті.

Національний 
Національні телевізійні мережі RTV Slovenija можна дивитись по всій Словенії та базуються в Любляні. Вони транслюються словенською мовою.

 TV Slovenija 1: Телевізійна служба загального інтересу з випусками новин, художніми фільмами, документальними фільмами, ток-шоу, серіалами, дитячими програмами, естрадами та прямим висвітленням важливих національних подій.
 TV Slovenija 2: Більш спеціалізований сервіс із програмами, загалом орієнтованими на вужчу аудиторію, сіткоми, широкий спектр рекламних роликів, перерваних прямим спортивним ефіром, але практично без новин.
 TV Slovenija 3: Спеціалізований сервіс, присвячений прямому ефіру повних нередагованих матеріалів парламенту Словенії та комітетів, а також документальні фільми, інтерв'ю та новини.

Регіональний 
Кожен з обласних центрів РТВ має власні телевізійні засоби. Поки TV Koper / Capodistria є двомовною (італійською та словенською), угорська громадськість не має регіональної станції, але регулярно транслює на TV Slovenija 1.

Регіональні станції:

 TV Koper-Capodistria (словенською та італійською мовами, базується в Копері, приймається в Приморській, Істрія та частини Фріулі-Венеції Джулії через наземний сигнал, через супутниковий сигнал від Hot Bird 13 ° на схід та по всій Словенії через кабель)
 Televizija Maribor (словенською мовою, що базується в Маріборі, отримана в Північно-Східній Словенії) Також має програмування на угорській мові.

Історія презентації 
Офіційний логотип RTV SLO — «Хлопчик із флейтою» та ім'я у двох версіях: довший «RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA» або коротший «RTV SLO».

Годинники 
Годинники на TV Slovenija були представлені в 1959 році.

Попередній годинник використовувався з 8 січня 2007 року до 23 квітня 2012 року. Годинник був білим на блакитному тлі, поруч з годинником — реклама. (Була незначно змінена в 2009 році, коли назва «ТЕЛЕВІЗІЯ СЛОВЕНІЯ» була перенесена з поруч із годинником на циферблат годинника та змінила секунди кінчика з білого на червоний.)

Поточний годинник використовується з 23 квітня 2012 року. Годинник білий, внизу годинника — логотип RTVSLO, поруч із годинником — реклама.

Тестові картки 
Тестова картка TV Slovenija — це PM5544, представлена в 1970-х. Сьогодні тестові картки рідко транслюються.

 1970-1980-ті рр. PM5544 з верхнім текстом «JRT» та нижнім текстом «RTV-LJNA».
 1980-ті — вересень 1990 р. Тестова картка знову була модифікована, де верхній текст оновлено до «RTV-1» або «RTV-2», а нижній текст — до «LJUBLJANA».
 Вересень 1990 р. — тепер Модифікована тестова картка. Верхній текст — «TV», нижній — «SLOVENIJA».

Час закриття та відкриття

SLO1 

 1960–1980-ті рр. відкривається об 11:30 та закривається о 22:30 разом з іншими станціями радіомовної системи Югославського телебачення
 1980-ті — 23 червня 1991 року відкривається о 08:00 та закривається о 23:00 разом з іншими станціями радіомовної системи Югославії
 24 червня 1991—1994 відкривається о 08:00 та закривається о 00:00
 1994—1997 рр. відкривається о 06:00 та закривається о 00:30
 1998—2000 рр. відкривається о 05:30 та закривається о 01:00
 2000—2002 відкривається о 05:00 та закривається о 01:30
 2002 — сьогодні: цілодобово

SLO2 

 1970-ті — червень 1991 року відкривається о 18:00 та закривається о 22:00 разом з іншими югославськими каналами 2
 Вересень 1990—1995 відкривається об 11:00 та закривається о 23:00
 1995—2000 відкривається о 09:30 та закривається о 00:00
 2000—2004 відкривається о 06:00 та закривається о 01:00
 2004 — сьогодні: цілодобово

SLO3 

 2008—2009 відкривається о 08:00 та закривається о 00:00
 2009 — сьогодні: 24/7

Щоденник SLO1 
«Dnevnik Televizije Slovenija» — це щоденне новинне шоу.

 1960-1980-ті роки — початок о 20:00; закінчується о 20:15
 1980-і-2003 роки починаються о 19:30: закінчуються о 20:00
 2003 — нинішній початок о 19:00; закінчується о 20:00

Див. також 
 ЗМІ в Словенії

Примітки

Посилання 

 RTV Словенія 
 Spored za TV Slovenija 1 
 Spored za TV Slovenija 2 

Культура Словенії
Сторінки з неперевіреними перекладами